Антонио Естрада има више значења:

 Антонио Естрада (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Антонио Естрада, Гавија де Ривас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Антонио Естрада (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику